Pisano può indicare tutto ciò che è di pertinenza della città di Pisa, ovvero: 
Dialetto pisano
Territorio pisano: Colline Pisane, Valdera, Litorale pisano, Valdarno inferiore.

Geografia

Italia
Pisano – comune della provincia di Novara
Pisano Etneo – frazione di Zafferana Etnea nella città metropolitana di Catania

Persone
 Pisano – cognome italiano
Andrea Pisano – ex pallanuotista ed allenatore di pallanuoto italiano
Andrea Pisano (~1290-1349) – scultore e architetto italiano
Antonio di Puccio Pisano, meglio noto come Pisanello – pittore italiano 
Berto Pisano, all'anagrafe Umberto Pisano – compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore e contrabbassista italiano
Bonanno Pisano – scultore italiano
Burgundio Pisano – giurista e traduttore italiano
Cecilio Pisano – calciatore uruguaiano naturalizzato italiano
Cesare Pisano, nome secolare di Frate Ave Maria – religioso ed eremita italiano
Eros Pisano – calciatore italiano
Felipe Berchesi Pisano – rugbista a 15 uruguaiano
Francesco Pisano – calciatore italiano
Franco Pisano – compositore, direttore d'orchestra e chitarrista italiano
Gallo Pisano – poeta italiano
Giacomo Pisano – brigante italiano
Gigi Pisano, propr. Egidio Pisano – paroliere, comico e attore italiano
Giovanni Pisano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanni Pisano (~1248-1315) – scultore e architetto italiano
Girolamo Pisano – politico italiano
Giunta Pisano, soprannome di Giunta di Capitino – pittore italiano
Laura Pisano – accademica italiana
Leonardo Pisano detto il Fibonacci – matematico italiano
Lorenzo Pisano – ginnasta italiano
Marco Pisano – ex calciatore italiano
Matías Pisano – calciatore argentino 
Nicola Pisano (~1215-~1284) – scultore e architetto italiano
Nicolas Osvaldo Pisano – calciatore argentino
Nino Pisano – scultore e orafo italiano
Paola Pisano – politica italiana
Paolo Pisano – militare italiano
Rita Pisano – politica italiana
Rosita Pisano – attrice italiana
Sergio Pisano – ex cestista uruguaiano
Silvia Pisano – calciatrice italiana
Valerio Pisano (1910-1996) – ceramista, incisore e pittore italiano

Altro
7313 Pisano – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Pisana
Pisani